

Toponyme
 Montfalcon est une commune de l’Isère, en France.
 Château de Montfalcon situé en Savoie.

Patronyme
 Famille de Montfalcon.

 Aymon de Montfalcon (1443-1517), ecclésiastique, diplomate et poète en Suisse romande.
 Jean de Montfalcon (1767-1845), général français de la Révolution.
 Joseph de Montfalcon du Cengle (1732-1793), dernier dernier archevêque-comte de Tarentaise.
 Louis Girod de Montfalcon (1813-1880), homme politique de Savoie en France
 Sébastien de Montfalcon (1489-1560), évêque de Lausanne.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme